Osoby o tym nazwisku:
 Javier Botet – hiszpański aktor filmowy i telewizyjny
 Paula Botet – francuska biathlonistka